Alfa Ethniki 1968/1969 var den 53:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Liksom förra säsongen deltog de regerande cypriotiska mästarna (AEL Limassol). Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Kvalspel

Proodeftiki och Olympiacos Volou till Alfa Ethniki 1969/1970

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1968/1969
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968 på Cypern
1968 i Grekland
1969 på Cypern
1969 i Grekland